José da Gama Malcher (1814 - 1882) - médico e político paraense
José Cândido da Gama Malcher (1853 - 1921) - músico, regente e compositor
José Carneiro da Gama Malcher (1872 - 1956) - político paraense

Desambiguação